«Fire» — песня 1968 года, написанная Артуром Брауном, Винсентом Крейном, Майком Файнсильвером и Питером Кером. Исполненная The Crazy World of Arthur Brown, она была выпущена в виде сингла и вошла в одноимённый дебютный альбом группы. В августе 1968 года сингл достиг первого места в Великобритании и в октябре в Канаде. В том же месяце она достигла второго места в американских чартах Billboard Hot 100 (незадолго до «Hey Jude» The Beatles) и поднялась на 19 позицию в Австралии. Также сингл достиг третьего места в Германии, четвёртого места во Франции, шестого в Нидерландах, седьмого в Австрии, восьмого в Ирландии и восемнадцатого в Финляндии. «Fire» был распродан тиражом в более одного миллиона копий и удостоился статуса золотого.

Шлем 
Во время живых выступлений и в черно-белом рекламном телевизионном ролике Браун исполнял песню в горящем шлеме. Шлем был сделан наскоро из кожаного покрытия на которое крепилось металлическое блюдо с жидкостью для зажигалок или бензином. Поскольку крышка не была изолирована, тепло от горящего топлива быстро передавалось через крепежный болт к верхней части головы Брауна, причиняя ему значительную боль.

Версии 
Официально «Fire» была выпущена в двух студийных миксах, один в стерео, а другой в моно. Мономикс не имеет партии духовых. Обе версии включены в СD-переиздание альбома The Crazy World of Arthur Brown. Би-сайдом стал другой трек альбома — «Rest Cure».

О композиции 
Песня является примером психоделического рока того времени, хотя отсутствие гитар или бас-гитары отличало её от многих современников. Ведущим инструментом в этом случае был орган Хаммонда Винсента Крейна, дополненный оркестровыми явно выраженными медными духовыми. Вступительное заявление певца «I am the God of Hellfire» () стало прочной ключевой фразой. Песня заканчивается звуком ветра из ада и одним из фирменных криков Брауна в духе банши.

На оригинальном виниловом сингле авторство «Fire» было указано только за Артуром Брауном и Винсентом Крейном; тем не менее, Майк Файнсильвер и Питер Кер успешно подали в суд на соавторство и гонорары, основываясь на мелодическом сходстве с их песней «Baby, You’re a Long Way Behind».

Участники записи 
На радиошоу Ронни Вуда 14 ноября 2011 года, Вуд и Элис Купер утверждали, что партии баса исполняет Рон Вуд, но биография Артура Брауна Полли Маршалла утверждает, что «согласно сайту the-faces.com, Ронни играл на студийных сессиях Track Records при записи Fire, но он, должно быть, перепутал это с сессией BBC [от 8 апреля 1968 года]». На записи нет бас-гитары, только бас-педали.
 Артур Браун — вокал
 Винсент Крейн — клавишные, оркестровая аранжировка
 Дрэчен Тикер — ударные

Кавер-версии 
 Японская группа  записала кавер-версию во время сессий для своего альбома , , но она не была издана до тех пор, пока не была включена в качестве бонус-трека на ограниченном издании 2007 года.
 Пит Таунсенд, один из продюсеров сингла, перепел песню (вместе с The Who) для альбома  (1989).
 Хеви-метал-группа  перепела песню на своём альбоме  (1991).
 Emerson, Lake & Palmer перепели песню для сборника  (1993).
 Индастриал-метал-группа Die Krupps сотрудничала с the Crazy World of Arthur Brown на кавере, вошедшем в их альбом  (1997).
 Экспериментальная хип-хоп-группа Death Grips  засемплировала начало своего трека «Lord of the Game» (при участии Mexican Girl) из своего дебютного микстейпа Exmilitary (2011).

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1968 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Композиции психоделического рока